El Pardo, hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Monte de El Pardo, espacio natural protegido perteneciente al término municipal de Madrid;
 Embalse de El Pardo, construido sobre el río Manzanares, dentro del Monte de El Pardo;

Divisiones administrativas
 El Pardo (Madrid), antiguo municipio y barrio actual de Madrid;
 Fuencarral-El Pardo, uno de los distritos en los que se organiza territorialmente el municipio de Madrid;
 El Pardo (Salamanca), despoblado del municipio de Garcihernández, provincia de Salamanca;

Edificios
 Palacio Real de El Pardo, en el barrio madrileño de El Pardo.
 Convento de los Padres Capuchinos (El Pardo), donde se venera el Cristo yacente de El Pardo;